Zubovići (Foca), dorp in de gemeente Foca, Bosnië en Herzegovina
Zubovići (Goražde), dorp in de gemeente Goražde, Bosnië en Herzegovina
Zubovići u Oglečevi, dorp in de gemeente Goražde, Bosnië en Herzegovina
Zubovići (Novalja), dorp in de gemeente Novalja, Kroatië